Кёрбер — фамилия.

Известные носители:
 Кёрбер, Бернгард Августович (1837—1915) — профессор судебной медицины и гигиены в Дерпте.
 Кёрбер, Густав Вильгельм (1817—1885) — немецкий лихенолог.
 Кёрбер, Иоганн Фридрих (1701—1767) — российский (лифляндский) пастор.
 Кёрбер, Карл Эдуард (1802—1883) — российский (лифляндский) пастор, писатель.
 Кёрбер, Курт (1909—1992) — германский предприниматель, меценат, общественный деятель.
 Кёрбер, Людвиг Август (1808—1893) — российский (лифляндский) пастор прибалтийской Евангелическо-лютеранской Церкви, писатель.
 Кёрбер, Мартин (1817—1893) — российский (лифляндский) пастор, писатель, музыкант, композитор.
 Кёрбер, Оскар Карл (1874 — 1946) – историк, генеалог, исследователь немецко-балтийских родов Ингрии и стран Балтии.
 Кёрбер, Пауль Иоганн (1735—1895) — российский (лифляндский) пастор прибалтийской Евангелическо-лютеранской Церкви.
 Кёрбер, Эдуард Филипп (1770—1850) — российский (лифляндский) пастор, историк, археолог, минералог.
 Кёрбер, Эрнест фон (1850—1919) — австро-венгерский государственный деятель.

См. также 
 Кербер (значения)